Velika nagrada Belgije 1947 je potekala 29. julija 1947.

Rezultati 

1947
Sezona Velikih nagrad 1947